Bedřich Smetana – kompozytor czeski
 (2047) Smetana – planetoida
 SMETANA – język programowania